Larv kan syfta på:

 Larv – en ungdomsform hos djur som genomgår metamorfos
 Larvs socken – en socken i Västergötland
 Larvs landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län 1863–1973
 Larvs församling – en tidigare församling i Skara stift –2018
 Larvs kyrka – en kyrkobyggnad i Larv i Skara stift
 Larv, Vara kommun – en tätort i Vara kommun
 Larvs distrikt – ett distrikt i Vara kommun och Västra Götalands län 2016–
 Larver (mytologi) –  i romersk religion de dödas andar
Larv, meningslöst handlande eller prat.

Referenser